Bennu bezeichnet

 eine ägyptische Vogelgottheit, siehe Benu
 (101955) Bennu, Asteroid des Apollo-Typs
 Bennu (Album), Jazzalbum von  Dave Rempis und Avreeayl Ra (2022)